La Ronde est un parc d'attractions de  () situé sur l'île Sainte-Hélène, à Montréal. 

Le parc d'attractions appartient à  sous un bail emphytéotique avec la ville de Montréal, depuis 2001. 

Depuis l'ouverture du parc, dans le cadre de l'Exposition universelle de 1967, l'exploitation était assurée par la Compagnie de l'Expo de 1967 à 1969, puis par la ville de Montréal de 1969 à 2001. 

Le parc est ouvert de la mi-mai à la fin octobre. Il compte 38 manèges et attractions et attire environ  de visiteurs chaque année. Plusieurs événements se tiennent dans le parc chaque année, dont l'International des feux Loto-Québec, depuis 1985. Cette compétition d'art pyrotechnique, s'y tient de juin à août. Le Festival de la frayeur, organisé dans le cadre d'Halloween, est un événement qui se tient durant les fins de semaine du mois d'octobre.

Historique 
L’île où se situe le parc fut agrandie pour l'Exposition universelle de 1967.

Le nom La Ronde vient du fait qu'avant l', l'île Sainte-Hélène n'avait pas le même aspect qu'aujourd'hui. En effet, il existait trois îles à cet endroit, l'île aux Fraises, l'île Sainte-Hélène et l'île Ronde. Le parc d'attraction a donc été nommé en l'honneur de l'ancienne île sur laquelle il a été construit.  

Depuis avril 2001, le parc est géré par la compagnie Six Flags. C'est le seul parc canadien de la compagnie. Auparavant, le parc appartenait à la ville de Montréal. Les entreprises Paramount Parks, Cedar Fair Entertainment et parc Astérix étaient aussi intéressées par l'achat de l'enseigne.

En raison de la pandémie de Covid-19, le parc annonce, le , le report de sa date d'ouverture annuelle. Il précise que pour les détenteurs de passeport-saison et d'abonnement pour l'année 2020, « la période de validité de ceux-ci sera prolongée au prorata du nombre de jours où le parc aura été temporairement fermé. Les détenteurs ont reçu également des avantages supplémentaires valables pour la prochaine saison ».

Accessibilité 
Le parc est accessible par transport en commun. La STM offre deux navettes pour se rendre au parc.

La navette 767 effectue la liaison entre la station de métro Jean-Drapeau et La Ronde. L'intervalle des navettes sur ce circuit est d'environ . Le premier départ de la station Jean-Drapeau vers La Ronde se fait deux heures avant l'ouverture du parc, et le dernier départ de La Ronde se fait deux heures après la fermeture du parc.

La navette 769 assure la liaison entre la station de métro Papineau et le parc. L'intervalle entre chaque autobus est de . Le premier départ de la station Papineau s'effectue deux heures avant l'ouverture de La Ronde, et le dernier départ de La Ronde s'effectue deux heures après la fermeture du parc.

Le parc est aussi accessible par voiture, via le pont Jacques-Cartier. Un stationnement est disponible sur l'île Saint-Hélène. Des indications sont disponibles sur place afin de guider les visiteurs du parc.

Événements* 
 L'International des feux Loto-Québec (juin-août)
 Journée des mascottes (mai)
 Week-ends de la famille (juin)
 Week-ends de la Fête Nationale (du 23 au 25 juin)
 Saveurs Extrêmes (juillet)
 Vibe d'Été (juillet-août)
 Broue & Bouffe (septembre-octobre)
 Soirée Techno (septembre)
 Fête des citrouilles pour enfants (octobre)
 Festival de la Frayeur (octobre)
*Les évènements inscrit sur cette page sont pour la saison 2023.

Attractions 

En 2001, le parc est acheté par la compagnie américaine Six Flags, ce qui en fait le seul parc Six Flags du Canada. Comme nouveauté, le parc acquiert le Sling Shot, mais il faut payer pour y accéder.

En 2002, le parc montréalais assemble les pièces du Vampire, les premières montagnes russes inversées de La Ronde.

En 2003, La Ronde acquiert sept nouveaux manèges : 
 le Grand Carrousel ;  
 les auto-tamponneuses ;  
 Toboggan nordique ;  
 Les Tasses magiques (fermé en 2009) ;  
 Tour de ville ;  
 Manitou ;  
 Vertigo. 

En 2004, La Ronde acquiert le Splash Un manège aquatique.

En 2005, La Ronde acquiert six nouveaux manèges pour refaire une beauté au pays des Ribambelles.

Au , le manège vedette est Le Goliath. Il s'agit à l'époque des montagnes russes les plus hautes et les plus rapides au Canada. Le manège atteint une vitesse de , et une hauteur maximale de  au sommet de la chaîne. Il possède aussi  de rails. 

En 2008, La Ronde acquiert la Catapulte et le Cyberzone Ubisoft/Nintendo (fermé en 2011).

En 2009, le parc accueille La Momie, un labyrinthe interactif tiré du film La Momie : La Tombe de l'empereur Dragon. L'attraction, ouverte le , n'est restée qu'un seul été.

En 2010, le parc accueille Ednör - L'attaque, un ancien parcours Vekoma SLC 689 provenant de Six Flags Astroworld.

En 2011, le parc n'ajoute pas d'attraction, toutefois il favorise l'accès aux familles en introduisant un passeport-saison pour les enfants ainsi que pour les aînés. De plus, le parc ajoute « l'entrée-site du dimanche » pour les parents et les grands-parents qui veulent profiter de l'ambiance festive à petit prix. Le parc fait également l'ajout d'un espace de stationnement réservé aux familles. Cette saison marque encore l'ajout d'un macaron pour les tout-petits qui célèbrent leur anniversaire le jour de leur visite.

En 2012, le parc accueille un manège de chaises volantes à plus de 40 mètres de haut, le Vol ultime.

En 2013, La Ronde se dote d'un manège aquatique avec des pistolets à eau, L'Aqua Twist. 

En 2014, La Ronde acquiert un nouveau manège, le Démon, un Mondial Roll Over. 

En 2015, le parc offre une toute nouvelle attraction, la Maison rouge, qui est une maison hantée envahie de clowns fous (ouverte durant toute la , maintenant ouverte seulement au festival de la frayeur en octobre sous le nom de Cirque diabolique 3D depuis 2018).

En 2016, en première mondiale et en partenariat avec une compagnie montréalaise, le manège Le Goliath se voit équipé d'un système de réalité virtuelle avec des casques Oculus. De plus, on peut retrouver une nouvelle zone,l'Avenue Aventure, avec deux nouveaux manèges, le Gravitor et le Phoénix, en plus du Bateau-Pirate et le Condor déjà existant.

En 2017, un manège qui s'appelle le Titan est accueilli à La Ronde, près du lac des Dauphins. L'installation a commencé au mois d'avril. Pendant l'installation, on a dû enlever l'eau du lac des Dauphins pour faire la base dans l'eau. Le manège s'élève à plus de  dans les airs et va à une vitesse titanesque de . Lors de son ouverture, La Ronde avait invité beaucoup d'influenceurs québécois pour l'occasion.

En 2018, la Ronde annonçait une nouvelle zone, le Carnaval en Folie et trois nouveaux manèges correspondants : Tourbillon, Tour du fou et Petite Roue. Mais, des retards de livraison sur ces derniers font que la seule nouveauté était le Tourbillon que La Ronde place dans l'Avenue Aventure entre le Bateau-pirate et les Autos Tamponneuses.

La Ronde inaugure en 2019 son nouveau manège, Chaos, un manège type Fire Ball de Larson International, auparavant situé au Six Flags Great Adventure de 2015 à 2018 et nommé El Diablo, ensuite transféré à La Ronde à la fin de 2018. Le manège Chaos est situé à l'endroit de l’ancien manège Le Moulin de la sorcière, entre les manèges Manitou et Boomerang.

Le , Six Flags annonce le projet de relocaliser Green Lantern: First Flight à la place du Super Manège à La Ronde. Green Lantern: First Flight est fermé depuis 2017 et est démonté en 2019. L'ouverture de l'attraction est prévue pour la saison 2020 sous le nom de Vipère, avant d'être reportée en 2021, puis en 2022. En  et à la suite des conséquences économiques de la pandémie de Covid-19, le groupe Six Flags annule ce projet.

À l’automne 2022, La Ronde annonce que le Minirail, un train léger d’abord construit pour l’Expo 67, est en cours de démantèlement.

Pour les petits et la famille

Intermédiaires

Sensations fortes

Panoramiques

Attractions payantes

Anciens manèges

Zones thématiques 
Dans le parc, quatre zones thématiques sont présentes. Les édifices abritant les restaurants et les commerces de ces zones sont aménagés aux couleurs de la thématique.

La première, Le Village, située autour de l'entrée secondaire du parc affiche un décor médiéval, avec musiques et couleurs (En 1967, le décor affichait un style vieux Québec des .)

La seconde, située près de l'entrée principale, est destinée aux jeunes enfants. Nommée Le Pays de Ribambelle, cette zone regroupe la majorité des attractions destinées aux enfants.

La troisième est la zone du Fort Edmonton, avec une thématique qui rappelle l'Ouest américain avec son saloon, ses bâtiments en bois et sa musique country.

En , la Ronde a inauguré sa quatrième zone thématique : L'Avenue Aventure. Cette zone est délimitée par un tracé au sol vert et bleu et le parcours est agrémenté de panneaux d'affichage aux couleurs flamboyantes. Animée d'une musique et de sons thématiques, elle regroupe les manèges : Gravitor, Phoenix, Tourbillon, Condor et Bateau pirate.

Zone annulée : En 2018, Une future zone est annoncée, le Carnaval en Folie ! avec trois nouveaux manèges. Le Tourbillon, Tour du Fou et Petite Roue. À cause de nombreux retards, les différentes pièces de Tour du Fou et Petite Roue n'arrivent pas toutes, ce qui empêche la construction de la zone. La seule nouveauté finalement sera le Tourbillon installer dans L'Avenue Aventure entre les Autos-Tamponneuses et le Bateau Pirate.

Art public 
Vestiges de l'Expo 67, une seule œuvre d'art appartenant à la ville de Montréal est encore visibles sur le site de La Ronde.

Incidents et accidents graves 

La Ronde a subi plusieurs accidents graves qui ont coûté ou failli coûter la vie de personnes.

Le , un train des montagnes russes Le Monstre contenant , ( et , soit une classe d'école) s'est immobilisé avant d'avoir achevé son parcours. Les pompiers ont mobilisé une équipe spécialisée dans les manœuvres en hauteur. Tous les passagers ont été escortés par l'escalier de service qui longe les rails. L'opération d'évacuation a duré environ une heure et demie. Cet incident n'a fait aucun blessé.

Le , après avoir embarqué dans le Boomerang, le harnais de deux jeunes adolescents s'est déverrouillé. Les jeunes garçons, âgés de , n'ont pas subit de blessure, mais s'en tirent avec une bonne frousse. Le parc a affirmé avoir inspecté le manège à la suite de l'incident et que tout est en ordre.

Le , un employé (plombier) est victime d'un accident grave. Un confrère a constaté un bris de la pompe de vidange dans la fosse du manège Le Vertigo (situé à proximité du Vampire) le matin de l'accident. Ce dernier a demandé à son superviseur de faire nettoyer la fosse pour que la pompe puisse être changée. Le plombier ayant été affecté à cette tâche s'est rendu dans la zone d'accès limité du Vampire vers 13h en direction d'une des fosses. Le train qui circulait à ce moment sur le rail a percuté l'employé. Les opératrices de l'attraction lui ont porté secours mais peu après, les ambulanciers ont constaté son décès. La Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) a identifié deux causes pour expliquer la mort tragique de l'employé : une assignation de tâches mal comprise a amené le travailleur à se trouver dans la zone de danger du mauvais manège et d'une autre part, l'organisme provincial estime qu'une gestion déficiente des accès aux zones de danger sous les manèges rend inefficaces les moyens de protections. La Ronde a accueilli froidement les résultats de l'investigation en précisant que « même s'il avait été adéquatement formé sur les procédures en place et malgré un rappel direct tout juste avant la tragédie, notre collègue est entré de façon inexpliquée dans une zone de danger restreinte et verrouillée. »

Le , deux nacelles de la grande roue se sont emboitées provoquant le revirement de ces dernières. Les trois personnes coincés à environ six mètres du sol ont été secourus dans une opération d'une trentaines de minutes et n'ont pas été blessés. Les personnes se trouvant dans les deux nacelles effectuaient un tournage.

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
Grande roue de Montréal
Parc Sohmer
Parc Dominion
Parc Belmont

Liens externes 

 
 Site officiel de La Ronde
 La Ronde sur rcdb.com
 La Ronde durant l'Exposition Universelle de Montréal en 1967

Parc de loisirs au Québec
Parc à thème
Exposition universelle de 1967
Commerce à Montréal
Ville-Marie (arrondissement)
Parc Jean-Drapeau
Attraction d'une exposition internationale